Барон Борис Эммануилович Нольде (27 декабря 1876,  — 28 мая 1948, , Швейцария) — русский юрист, специалист в области международного права, историк.

Семья и образование 
Родился в семье барона Эммануила Юльевича Нольде и его первой жены Марии Васильевны Екимовой. Выпускник Первой Санкт-Петербургской классической гимназии (окончил в 1894 году с золотой медалью). Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1899). Ученик профессора Ф. Ф. Мартенса, крупнейшего российского юриста-международника. В 1899—1901 оставлен для приготовления к профессорскому званию при университете по кафедре международного права. Магистр международного права (1905; тема диссертации: «Постоянно нейтральное государство: Юридическое исследование»).

Юрист и дипломат 
 В 1903—1919 — экстраординарный профессор международного права Санкт-Петербургского политехнического университета.
 В 1905—1908 — преподаватель международного права Санкт-Петербургских Высших женских курсов.
 В 1908—1917 — профессор международного права Санкт-Петербургских Высших женских курсов.
 В 1908—1917 — преподаватель энциклопедии права Александровского лицея.
 В 1907—1914 — юрисконсульт Министерства иностранных дел (МИД).
 В 1914—1916 — директор юридической секции МИД.
 В 1916—1917 — директор 2-го департамента МИД.

Участник Второй конференции мира в Гааге 1907 года, Лондонской морской конференции (1908—1909), конференций по Шпицбергенскому вопросу (1910—1912), Парижской балканской финансовой комиссии (1913). Являлся членом Института международного права и Постоянной палаты Третейского суда в Гааге.

Теоретик международного права (проблемы международного общего и международного частного права), историк русской дипломатии, специалист в области русского государственного права. Сторонник позитивистской школы в международном праве. Публиковал научные работы во многих изданиях, таких как: «Право», «Журнал Министерства юстиции», «Вестник Европы», «Известия Санкт-Петербургского политехнического института», «Вестник права», «Вестник гражданского права». По словам русского политического и общественного деятеля М. В. Вишняка,  Нольде был учёным, как говорится, — Божьей милостью. Он был первоклассным юристом, обладал острым аналитическим умом, огромными знаниями, живым интересом и «вкусом» к проблемам права. И писал он отличным, простым сжатым и точным, элегантным языком.

Политик 
Придерживался либеральных политических взглядов, участвовал в деятельности Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Во время Февральской революции 1917 года участвовал в подготовке манифеста великого князя Михаила Александровича об отречении от престола и передаче всей власти до созыва Учредительного собрания Временному правительству.

В марте-мае 1917 года занимал пост товарища министра иностранных дел (при министре П. Н. Милюкове). Был членом Юридического совещания Временного правительства и Особого совещания по выработке закона о выборах в Учредительного собрания. В октябре 1917 года вошёл в состав Временного совета Российской республики (Предпарламента).

Во время переговоров в Бресте предложил советскому правительству свои услуги в переговорах. На тот момент Нольде считал, что международно-политическая программа большевиков была единственной соответствующей истинному положению дел.

Весной 1918 года вошёл в антибольшевистскую организацию «Правый центр», в этот период разочаровался в сотрудничестве со странами Антанты и стал придерживаться германской ориентации. Оказался в этом вопросе в меньшинстве в кадетской партии. До весны 1919 года читал лекции на кафедре международного права в Петроградском университете и в Морской академии.

Эмигрант 
Летом 1919 года эмигрировал в Финляндию, осенью участвовал в переговорах с финляндским правительством от имени правительства А. В. Колчака. Затем переехал в Париж, с 1920 года входил в состав Парижской группы партии кадетов. Был одним из организаторов русского отделения при Сорбонне, деканом Русского юридического факультета при Институте славяноведения (Париж), соредактором журнала «Право и хозяйство» (1925). Председатель Главного управления Российского Красного Креста (Париж), Юридического общества в Париже, член Центрального бюро Комитета съездов русских юристов за границей.

Преподавал на Зарубежных высших военно-научных курсах в Париже, в университетах Франции, Бельгии, Голландии, публиковал статьи, учебники, монографии на русском, немецком, французском и английском языках. Занимался как юридическими, так и историческими исследованиями (в частности, автор книги о славянофиле Юрии Самарине).

Во время Второй мировой войны жил во Франции, занимал антинацистскую позицию, за заслуги в этот период был награждён орденом Почётного легиона. С 1947 года был председателем Института международного права.

Семья 
 Первая жена — Александра Андреевна урождённая Искрицкая (10.05.1880—1933), сестра Михаила Искрицкого (1876—1948).
 Сын — Борис (25 сентября 1903, Санкт-Петербург — 20 сентября 1987, Париж)
 Сын — Андрей (7 ноября (24 октября) 1905—22 января 1987, Париж), жена, с 1934 г. — Ирина Павловна Андреева, дочь С. Н. Андрониковой.
 Сын — Эммануил (25 ноября 1909—?)
 Вторая жена — Ольга Александровна Терещенко (1896—?), дочь А. Н. Терещенко и Елизаветы Владимировны, урождённой Хлоповой (1862—1932), первым браком Ольга была за Розенбергом.
 Сестра — Екатерина (19 декабря 1879—около 1940), первый муж Беккер, второй раз замужем за Борисом Германовичем Кнатцем (10.01.1878-?)

Труды

На русском языке 
 Постоянно нейтральное государство: Юрид. исслед. барона Б. Э. Нольде, доц. С.-Петерб. политехн. ин-та. — Санкт-Петербург: тип. М. М. Стасюлевича, 1905. — XIV, 618 с.
 Очерк международного частного права / Бар. Б. Э. Нольде, экстраорд. проф. С.-Петерб. политехн. ин-та. — Юрьев: тип. К. Маттисена, 1908. — 133 с.
 Очерк международного частного права. // Международное право в систематическом изложении / Франц Лист (Franz von List), проф. Берлин. ун-та; Пер. с 5 нем. изд. под ред. [и с предисл.] проф. В. Э. Грабаря; С доп. ред. и Очерком частного международного права, сост. проф. бар. Б. Э. Нольде. — 2-е рус. изд., соверш. перераб. — Юрьев (Дерпт): тип. К. Маттисена, 1909. — XX, 581, [3], CLXXXIV с.
 Очерки русского государственного права / Бар. Б. Э. Нольде, проф. С.-Петерб. политехн. ин-та имп. Петра Великого. — Санкт-Петербург: тип. «Правда», 1911. — [8], 554 с.
 [Рецензия] Ивановский И. А. Отзыв о сочинении барона Б. Э. Нольде: «Очерки русского государственного права». С.-Пб. 1911 г., с. 554, составленный засл. проф. И. А. Ивановским. — Петроград: тип. Имп. Акад. наук, 1916. — 43 с
 Внешняя политика: Ист. очерки / Бар. Б. Э. Нольде. — Петроград: Юрид. кн. скл. «Право», 1915. — [8], 264 с.
 Начало войны: Опыт дипломатической истории / Бар. Б. Э. Нольде. — Москва; Петроград: Рус. мысль, 1915 (Москва). — 40 с.
 Организация народного хозяйства воюющей Германии / Бар. Б. Э. Нольде. — Петроград: тип. т-ва «Обществ. польза», 1916. — 48 с.
 Национальный вопрос в России: [Докл., чит. на IX Делегат. съезде Партии нар. свободы, 24 июля 1917 г.] / Бар. Б. Э. Нольде. — Петроград: Партия нар. свободы, 1917. — 8 с.
 Учредительное собрание и его задачи: [Речь в собр. граждан г. Ранненбурга, Рязан. губ. 14 авг. 1917 г.] / Б. Э. Нольде. — Петроград: Огни, 1917. — 32 с.
 Петербургская миссия Бисмарка: 1859/1862. Прага, 1925.
 Юрий Самарин и его время / Барон Б. Э. Нольде. — Paris: Soc. anonyme Impr. de Navarre, 1926. — 240 с. (Переиздание — М., 2003.)
 … — Paris: YMCA-press, 1978. — 241 с. — (Новая сер. переизд.).
 Далекое и близкое: Ист. очерки / Барон Б. Э. Нольде. — Париж: Соврем. зап., 1930. — 278, [6] с. pdf
 История формирования Российской империи / Б. Э. Нольде; пер. с фр — СПб.: 2013. — 848 с.

На других языках 
 Le règne de Lénine. Paris, 1920.
 Le Code civil des Soviets. 1923.
 Les etapes historiques de la codification legislative de droit international privé. 1927.
 L’Ancien Régime et la Révolution Russe. Paris. 1928.
 L’alliance franco-russe: Les origines du systeme diplomatique d’avantguerre. Paris, 1936.
 La codification de droit international privé. 1936.
 La formation de l’empire russe: études, notes et documents. 2 vols. Paris: Institut d’Etudes slaves, 1952. Pp. 273, 405.
 Die petersburger Mission Bismarcks, 1859—1862. Leipzig, 1936.
 Russia in the Economic War. Yale University Press, 1928.

Библиография 
 Стародубцев Г. С. Международно-правовая наука российской эмиграции (1918—1939) / Г. С. Стародубцев. — М.: Книга и бизнес, 2000. — 292, [1] с. ISBN 5-212-00810-7
 Шилохвост О. Ю. Русские цивилисты: середина XVIII — начало XX в.: крат. биогр. слов. / О. Ю. Шилохвост; Исслед. центр част. права. — Москва: Статут, 2005 (Ярославль: Ярославский полиграфкомбинат). — 190, [1] с. ISBN 5-8354-0303-8

Примечания

Ссылки 
 Нольде Борис Эммануилович. 1876—1948. Выпускник 1899 года. Знаменитые студенты Санкт-Петербургского университета. Юридический факультет. СПб.: Изд. дом СПбГУ, 2012. — 344 с., C. 101, ISBN 978-5-288-05363-4
 Борис Эммануилович Нольде — на сайте «Юридическая Россия».
 Биография — на сайте «Хронос»
 [dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/9436 Биография] // Биографический словарь. 2000.
 Биографическая справка

Борис
Выпускники Первой Санкт-Петербургской гимназии
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Русские эмигранты первой волны во Франции
Историки России
Правоведы Российской империи
Кадеты
Историки русской эмиграции

Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета